Abraham Caland (1789-1869), Nederlands ingenieur
 Pieter Caland (1826–1902), Nederlands ingenieur, zoon van Abraham Caland
 Willem Caland (1859–1932), Nederlands indoloog, zoon van Pieter Caland

Zie ook 
 Calandlyceum
 Kaland